Schubert steht für:

 Schubert (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Schubert (Mondkrater), benannt nach dem russischen Kartographen Theodor Friedrich von Schubert
 Schubert (Merkurkrater), benannt nach dem österreichischen Komponisten Franz Schubert
 Schubert Inlet, Bucht der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Gerhard Schubert (Unternehmen), deutscher Verpackungsmaschinenhersteller
 Schubert-Praxis, eine Entscheidung des schweizerischen Bundesgerichts
 Silhouetten-Sammlung Schubert in Göttingen

Siehe auch: 
 Schubart (Begriffsklärung)
 Schubarth (Begriffsklärung)
 Schuberth (Begriffsklärung)